Das Gidbal-Derby (, zu Deutsch: Flaggen-Derby) ist ein Fußballderby zwischen Seongnam FC und Suwon FC. Dieses Derby fand zum ersten Mal in der K League Classic 2016 statt. Seongnam FC und Suwon FC spielen beide in der K League 2.

Geschichte

Vorgeschichte 
Ursprünglich trafen beide Mannschaften schon am 14. Dezember 2004 aufeinander. Da beide Mannschaften zu den Zeitpunkt nicht in derselben Liga spielten, entstand aus der ersten Begegnung voneinander kein Derby. Suwon FC spielte damals in der Korea National League, der Halbprofiliga des Landes und Seongnam FC, damals noch unter den Namen Seongnam Ilhwa Chunma FC spielten in der K League, der Profiliga des Landes. Einen Auf- oder Abstieg bestand damals nicht, sodass beide Vereine nach der Begegnung für die nächsten Jahre nicht erneut aufeinander trafen. Bis zum Beitritt von Suwon Fc in der K League, trafen sie nochmal 2012 im Pokal aufeinander.

Erst nachdem Suwon FC 2016 in die höchste Profiliga Südkoreas aufstieg, trafen beide Mannschaften wieder aufeinander und ab dem 21. Februar 2016 wurden Begegnungen zum Derby. Seongnam FC hatte bis dato auch mit den Erzrivalen von Suwon Samsung Bluewings ein Derby, das Gyejagsal-Derby. Durch ihre Nähe und der Traditionellen Feindschaft zwischen Seongnam und Suwon entstand daher auch das Gidbal-Derby.

Verschärft wurde ihre Feindschaft, durch die Bürgermeister beider Städte, die ebenfalls in verfeindeten Parteien organisiert waren. Die Bezeichnung Flaggen-Derby entstand aus einem politischen Disput zwischen beiden Bürgermeistern im Streit um die Flaggen der beiden Städte.

Spielstätten der beiden Vereine

Begegnungen 
Die folgende Tabelle listet alle Begegnungen, in denen die beiden Mannschaften aufeinander trafen, in chronologischer Reihenfolge auf.

Alle Ligabegegnungen

Alle Pokalbegegnungen

Zusammenfassung

Weblinks 
 Erste Begegnung (in koreanischer Sprache)

Einzelnachweise 

Fußball (Südkorea)
Fußballderby
Seongnam FC
Suwon FC